Gaszyński:

 Antoni Gaszyński
 Konstanty Gaszyński
 Marek Gaszyński
 Mikołaj Gaszyński
 Stanisław Gaszyński